Die Abkürzung BOES oder BOeS steht für:

 BOES, Berufsverband der Österreichischen ErzieherInnen und SozialpädagogInnen
 BOeS, Berufsverband Österreichischer SchreibpädagogInnen

Boes oder Boës ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Boes (* 1959), deutscher Arbeits- und Industriesoziologe
 Hannsjörn Boës (1936–2021), deutscher Generalleutnant
 Jules Boes (* 1927), belgischer Basketballspieler
 Léon Boes, französischer Fußballschiedsrichter
 Mirja Boes (* 1971), deutsche Schauspielerin, Komikerin und Sängerin
 Paul Boës (1871–nach 1945), deutscher Politiker (DNVP)
 Robert Boes (* 1969), Professor für Wasserbau
 Ulrich Boës (1911–1997), deutscher Offizier, zuletzt Brigadegeneral

Siehe auch:
 Bös
 Bos